Démogorgon peut faire référence à :
 Démogorgon, figure mythologique ;
 Démogorgon (Donjons et Dragons) ;
 En biologie, Demogorgon est le nom de la glycoprotéine en forme de pic du virus SARS-CoV-2.

Références